est un genre éteint de petits dinosaures  Dromaeosauridae, découvert à Tugriken Shireh dans la Formation de Djadokhta située dans le désert de Gobi, en Mongolie ; il a vécu au Crétacé supérieur, dans la partie supérieure du (Campanien), soit il y a environ entre  (millions d'années). La seule espèce connue de ce genre est .

Son squelette présente des caractères que l'on trouve aussi chez les Troodontidae et les Avialae les plus anciens. Malgré ces caractères d'allure plus tardive, c'est le plus ancien Dromaeosauridae connu. Sa petite taille, et la petite taille d'autres Deinonychosauria basiques, semble indiquer que ce caractère est apparu chez les ancêtres des oiseaux avant la capacité de voler.

Étymologie 
D'après le sanskrit Mahakala, une des huit principales déités protectrices dans le bouddhisme tibétain. Le nom d'espèce omnogovae rappelle celui de la province d'Ömnögovĭ dans la partie sud de la Mongolie, où ont été trouvés les fossiles.

Datation 
La formation de Djadokhta, dans laquelle les fossiles de Mahakala ont été découverts, date de la fin du Crétacé supérieur et, plus précisément, du Campanien supérieur, c'est-à-dire il y a environ entre  (millions d'années).

Description 

Mahakala a été décrit à partir d'IGM 100/1033, un squelette partiel comprenant des os du crâne, des vertèbres, des os des membres et une partie du bassin et de la ceinture scapulaire. Bien que cet individu soit particulièrement petit, de taille comparable à Archaeopteryx, Caudipteryx ou Mei, il était proche de l'âge adulte. Ce genre se distingue des autres Paraves (Dromaeosauridae, Troodontidae et oiseaux) par des détails du cubitus, du fémur, de l'os iliaque et des vertèbres caudales. Comme Archaeopteryx et les Dromaeosauridae dérivés, mais contrairement aux Troodontidae basaux et à d'autres Dromaeosauridae, le métatarsien du milieu (le troisième) n'était pas comprimé, ce qui semble montrer que la version non comprimée est la version primitive. Son deuxième orteil avait la forme typique de celui d'un Dromaeosauridae, avec une grande griffe. Mahakala a également des pattes avant très courtes par rapport aux autres Dromaeosauridae.

Classification 
Une analyse phylogénétique faite par Turner et ses collègues, qui ont décrit le spécimen, présente Mahakala comme le plus primitif des Dromaeosauridae. Leurs résultats ainsi que la petite taille des autres Theropoda Paraves semblent montrer que la petite taille n'était pas une spécificité des premiers oiseaux mais un trait commun aux premiers Paraves : la petite taille aurait précédé le vol et n'aurait pas été une autapomorphie propre aux oiseaux. Comme les oiseaux, les Troodontidae et les Dromaeosauridae n'ont pas toujours conservé leur petite taille, et la taille de certains a augmenté dans plusieurs lignées non apparentées entre elles. Mahakala présente une combinaison de caractères communs aux Troodontidae et aux oiseaux primitifs, mais il en manque certains qui sont présents chez des Dromaeosauridae plus dérivés.

En 2017, le paléontologue Andrea Cau et ses collègues décrivent un nouveau Dromaeosauridae, Halszkaraptor qu'il place dans une nouvelle sous-famille, les Halszkaraptorinae, en compagnie de deux autres Dromaeosauridae basaux : Hulsanpes  et Mahakala.

Leur cladogramme montre la position phylogénétique de Mahakala en groupe frère avec le genre Hulsanpes.

Ce cladogramme est présenté ci-dessous :

{{clade| style=font-size:90%; line-height:90%;
|label1=Dromaeosauridae
|1={{Clade
 |label1=Halszkaraptorinae
 |1=
 |2={{Clade
  |1=Unenlagiinae 
  |2={{Clade
   |1=Shanag 
   |2={{Clade
    |1=Zhenyuanlong 
    |2=
      }}
     }}
    }}
   }}
}}

 Paléoécologie et paléobiologie 
On considère que le paléoenvironnement de la Formation de Djadokhta est caractérisé par un climat semi-aride, avec des dunes de sable et les dépôts alluviaux. Ce paysage de steppe semi-aride était drainé par des cours d'eau intermittents et subissait de temps en temps des tempêtes de poussière et de sable. L'humidité était saisonnière. Les animaux présents comprenaient des tortues terrestres et des crocodiliens, des lézards, des mammifères et des dinosaures variés. Il n'y avait pas d'animaux aquatiques : on n'y trouve notamment aucun poisson. La majorité de la faune était de taille petite à moyenne. Les petits Coelurosauria sont les dinosaures les plus variés, y compris le Dromaeosauridae Velociraptor, les Troodontidae Byronosaurus et Saurornithoides, les Oviraptoridae Citipati, Khaan et Oviraptor et les Alvarezsauridae Mononykus et Shuvuuia. Parmi les autres dinosaures, on peut citer le Ceratopsia Protoceratops et l'Ankylosauridae Pinacosaurus. Comme d'autres Dromaeosauridae, Mahakala'' aurait été un petit carnivore très actif.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Halszkaraptorinae
 Liste de dinosaures

Notes et références

Références 

Dromaeosauridae
Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2007